I75, I-75 ou I/75 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-75, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Routes 
  Interstate 75 (I-75), une autoroute inter-États américaine reliant Hialeah à Flint ;
  Route slovaque I/75 reliant Vranov nad Topľou à Čierna.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres